Rh — многозначный термин:

 Rh — химический элемент родий
 Rh — диграф, используемый в орфографии латинского языка
 Rh — резус-фактор